Barth (Alemanha)

Pessoas
Karl Barth
Heinrich Barth
John Barth
Tiago Enrique Barth
Joachim Barth
Siegfried Barth
Ludwig Barth
Kaspar von Barth
Bartelshagen II b. Barth
Otto Barth (Oberst)

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã